Käringkobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Käringkobben (vid Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Käringkobben (vid Utö, Korpo), Åboland,

Se även
Käringklubb
Käringklobben
Käringkläppen

Robotskapade Finlandförgreningar